Gli Island Games 1995 (it. Giochi delle Isole 1995), sesta edizione della competizione, si svolsero a Gibilterra dal 15 al 22 luglio 1995.

Medagliere

Sport

Voci correlate 
 Calcio agli Island Games 1995

Collegamenti esterni